Anna hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Anna Bertha Königsegg
 Anna Blomberg
 Anna Carina (1981-), cantautora de pop y guitarrista peruana.
 Anna Christina Nobre
 Anna de Diesbach
 Anna Dymna
 Anna Fedorova
 Anna Hackl
 Anna Karenina
 Anna Karine
 Anna Kournikova (1981-), tenista y modelo rusa.
 Anna Maria Jopek (1970-), cantautora y pianista polaca.
 Anna Mathovani
 Anna Morandi Manzolini
 Anna Pujol Puigvehí
 Anna Serret Almenara (1988-), pianista.
 Anna Simon (1982-), periodista y presentadora de televisión española.
 Anna Theresa Licaros
 Anna Tsuchiya (1984-), modelo, actriz y cantante japonesa.
 Anna Bostford Comstock
 Anna Brenko
 Anna Davin
 Anna Dubois
 Anna Enquist
 Anna Maria Achenrainer
 Anna Maria Llatas
 Anna Mitgutsch
 Anna Ovena Hoyer
 Anna Swanwick

Además 
 Anna (Valencia), municipio de la Comunidad Valenciana (España).
 Anna (unidad monetaria), unidad monetaria de India.
 Anna (planta) género botánico de la familia Gesneriaceae
 Anna (satélite), satélite geodésico lanzado a principios de los años 1960.
 Anna (película), película de 1987 protagonizada por Sally Kirkland.
 Anna (película de 2019), película dirigida por Luc Besson y protagonizada por Sasha Luss.